Holló csillagkép, latin nevén Corvus
Corvus-híd, az ókori hajókon alkalmazott függőhíd, amin keresztül megrohamozhatták az ellenséges hajót
Corvus a madarak közé tartozó rendszertani nem
CORVUS Csillagászati Egyesület
Corvus, a Heretic c. számítógépes játék főhőse.
Corvus, elektronikus zenét játszó magyar duó